Ге́нри Лу́кас (): Лукас, Генри (1610—1663) — английский священник и политик, меценат.
 Лукас, Генри (1936—2001) — американский преступник.